Małgorzata Kołecka - polska socjolożka, badaczka i publicystka (zainteresowania badawcze: administracja, socjologia, socjologia rodziny oraz metodologia prowadzenia badań naukowych), nauczyciel akademicki, wieloletnia dziekan (m.in.: Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego z siedzibą w Warszawie), w latach 2016-2019 rektor  Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli, była członkini i reprezentantka Rady Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskiej złożonej z siedmiu szkół wyższych.

Życiorys 
Obroniła na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina socjologia w specjalizacji: socjologia rodziny, pracą naukową pt. Sposoby przystosowania osób rozwiedzionych do nowej sytuacji życiowej. Na przykładzie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego (promotor: prof. dr hab. Piotr Kryczka, recenzenci: prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, prof. dr hab. Leon Dyczewski). Pracowała jako adiunkt w WSE w Stalowej Woli oraz WSA w Bielsku-Białej, następnie w Uczelni Jańskiego.

Pracownik naukowy i wykładowca akademicki związana z kilkoma uczelniami w Polsce, m.in. 1999-2005 KUL filia w Stalowej Woli (zajęcia dydaktyczne: metodyka pracy umysłowej), 2012-2016 Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie (zajęcia: filozofia i etyka zawodu pielęgniarstwa; pedagogika pielęgniarstw; socjologia), Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Jako rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli była współorganizatorką międzynarodowych konferencji naukowych oraz redaktorką pokonferencyjnych publikacji.

Od 2019, jako reprezentantka Urzędu Miasta Stalowa Wola, wchodzi w skład Rady Biznesu przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli, która reprezentowana jest przez lokalne środowisko samorządowe i biznesu, m.in. przez starostwo powiatowe w Nisku i Cech Rzemiosł Różnych w Stalowej Woli. Do zadań Rady Biznesu, zgodnie z podpisanym porozumieniem, należy wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów WSE, doradztwo w zakresie tworzenia Strategii rozwoju Uczelni, formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Dr Małgorzata Kołecka jest również w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli Przewodniczącą Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Związana z Urzędem Miasta Stalowa Wola (kierownik działu egzekucji).

Prelegentka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

W 2019 wystąpiła jako ekspertka z wykładem (wśród prelegentów m.in. prof. Mariusz Popławski i Małgorzata Zielińska, ówczesna dyrektor Departamentu Sektora Publicznego DNB Polska) podczas II Krajowego Kongresu Forów Skarbników zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Jest autorką monografii oraz ponad pięćdziesięciu artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w których porusza tematykę funkcjonowania administracji, socjologii, socjologii rodziny oraz metodologii prowadzenia badań naukowych.

Ważniejsze monografie, artykuły naukowe i redakcje 
 Globalizacja drogą ku przyszłości? 20 lat Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli 1997-2017, red. Małgorzata Kołecka, Jan Zimny, Stalowa Wola 2017, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wybrane aspekty / Early support of child development - selected aspects. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kołeckiej, Stalowa Wola 2018, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
 Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym (w: Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 2013)
 Współpraca Podkarpackiej Służby Więziennej z instytucją kuratora sądowego i ośrodkami pomocy społecznej skazanych (w: Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009, nr 4, s. 134-142)
 Zadania i kompetencje samorządów powiatowych w Polsce. Aspekt teoretyczny / The tasks and powers of district governments in Poland. Theoretical aspect (w: Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014), 2015,  s. 193-208)
 Eurosieroctwo. Wprowadzenie w tematykę (w: Bezpieczeństwo. Rodzina, naród, społeczeństwo. Praca zbiorowa, 2016, s. 123-134)
 Dziecko autystyczne i jego funkcjonowanie w społeczeństwie (w: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wybrane aspekty / Early support of child development - selected aspects. Praca zbiorowa, 2018, s. 9-22)
 Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna skazanych (w: Problemy współczesności. Społeczeństwo, prawo, gospodarka, nauka, 2016, s. 11-33)
 Prizonizacja w dotychczasowych badaniach (w: Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, 2010)
 Znaczenie wsparcia w sytuacji rozpadu rodziny (w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2011)
 Praca. Jej oblicza i aspekty (w: Holistyczne ujęcie pracy. Praca zbiorowa, 2017, s. 11-36)
 Dezintegracja rodziny. Separacje i rozwody pomiędzy małżonkami (w: Rodzina we współczesnym świecie. Praca zbiorowa, 2016, s. 44-60)
 Dylematy religijne osób rozwiedzionych (w: Kultura i duchowość. Praca zbiorowa, 2019, s. 40-77)
 Zjawisko separacji i rozwodów w Polsce w latach 2000-2009 z uwzględnieniem województw (w: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, 2011, s. 347-360)
 Więzienna rzeczywistość w świetle nauczania Jana Pawła II (w: Dziedzictwo Jana Pawła II. Przesłanie dla Polski, 2015, s. 195-212)

Przypisy 

Polscy socjolodzy
Polscy publicyści
Absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wykładowcy uczelni w Bielsku-Białej
Ludzie związani ze Stalową Wolą